

Astronomia
 3165 Mikawa – asteroide della fascia principale

Geografia
 Mikawa – provincia del Giappone
 Mikawa – città della prefettura di Yamagata
 Mikawa – località (ex città) della prefettura di Ishikawa
 Mikawa – località (ex città) della prefettura di Kumamoto
 Mikawa – località (ex città) della prefettura di Yamaguchi